

Sigle 
 Levyi Front Iskusstv (Левый фронт искусств) (in italiano Fronte di Sinistra delle Arti) – giornale russo
 Libreria Editrice Fiorentina – Casa editrice con sede a Firenze\
Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (Svizzera)

Codici 
 lef – codice ISO 639-3 della lingua lelemi